|}
 — железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Tokyu Corporation. Линия протянулась на 24,2 километра от станции  в Токио через юго-восточные пригороды до станции  в городе Иокогама префектуры Канагава. Название линии это комбинация кандзи из названий мест которые данная линия соединяет: Токио (東京) и Иокогама (横浜). На всех станциях линии установлены автоматические платформенные ворота.

История 
Первый участок линии от станции  до станции Канагава был открыт 14 февраля 1926 года. На всём протяжении от станции  до станции  линия начала функционировать 31 марта 1932 года. 29 августа 1964 года было открыто сквозное сообщение с линией Хибия через станцию .

30 декабря 2004 года был закрыт участок линии от станции  до станции Сакурагитё, а 1 февраля того же года открыто сквозное сообщение с линией Минатомирай от станции Иокогама.

В 2013 году ожидается завершение строительства подземной ветки протяжённостью 1,4 км от станции  до терминала линии Фукутосин на станции , что позволит начать сквозное сообщение между двумя линиями.

Виды обслуживания
 (L)
От/до станции  до/от станций , , , , , . Сквозные составы от станции  на линию Хибия.
 (Ex)
От/до станции  до/от станций ,  и , четыре раза в час. Скорые поезда могут опережать местные на станциях , ,  и .
 (CLE)
От/до станции  до/от станции . 
 (LE)
От/до станции  до/от станции .

Станции

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт Tokyu Corporation 
 Схема линий Tokyu Corporation 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио